El Campionat Mundial de Ral·lis del 2007 va començar el 18 de gener amb la 75a edició del Ral·li Monte-Carlo. Va haver canvis en el calendari amb la incorporació del ral·li de Noruega i Irlanda, així com el retorn al campionat del ral·li de Portugal; en aquesta edició van ser baixa el ral·li de Xipre, Turquia i Austràlia. El pilot Sébastien Loeb va guanyar el seu quart campionat. Mentre Ford va repetir el títol de marques guanyat a l'edició del 2006.

Referències 

Competicions d'automobilisme del 2007
2007